Lanzinger pode referir-se a:

 Matthias Lanzinger - esquiador alpino austríaco.

Desambiguação